Dit is een overzicht van de snelste schaatsers en beste puntentotalen op de sprintvierkamp mannen.

Snelste mannen sprintvierkamp

Snelste mannen sprintvierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen sprintvierkamp buitenbaan

Snelste mannen sprintvierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen sprintvierkamp

Beste puntentotalen sprintvierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen sprintvierkamp buitenbaan

Beste puntentotalen sprintvierkamp laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook 
 Adelskalender - Sprinttweekamp mannen
 Adelskalender laagland - Sprinttweekamp mannen
 Lijst van schaatsrecords sprintvierkamp mannen

Schaatslijsten